Мод Шаррон (,  28 квітня 1993) — канадська важкоатлетка, олімпійська чемпіонка Олімпійських ігор 2020 року.

Результати

Посилання 
 Мод Шаррон на сайті IWF

Канадські важкоатлети
Канадські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Олімпійські чемпіони з важкої атлетики